Sorana Cîrstea ha battuto in finale Anastasija Pivovarova 6–2, 6-1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Sorana Cîrstea (campionessa)
  Naomi Cavaday (quarti)

  Anastasija Pivovarova (finale) 
  Tamaryn Hendler (quarti)

Tabellone

Finali

Sony Ericsson Open 2007